Tchung-čou může být:

 Tchung-čou (Ťiang-su) – obvod prefektury Nan-tchung v čínské provincii Ťiang-su
 Tchung-čou (Peking) – obvod Pekingu